Vadim Valentinovich Yevseyev (também grafado como Yevseev ou Evseev) - em russo, Вадим Валентинович Евсеев (Mitischi, 8 de janeiro de 1976) - é um ex-futebolista russo que jogava como lateral-direito.

Carreira
Revelado pelo Spartak Mytishchi, time amador de sua cidade, Yevseyev iniciou sua carreira profissional no Spartak Moscou em 1993, alternando suas presenças nas equipes principal e de reservas.

Sua estreia oficial deu-se em março de 1996, aos vinte anos (idade alta para um jogador estrear em qualquer time profissional). Em 1998, foi emprestado ao Torpedo Moscou, jogando dez partidas. Voltaria ao Spartak no ano seguinte, realizando quarenta jogos e marcando três gols. No total, foram 91 partidas e cinco gols.

Em 2000, muda-se para o rival Lokomotiv, onde viveria sua melhor fase - 161 partidas e 19 gols marcados, conquistando cinco títulos (três campeonatos russos, uma Copa da Rússia e uma Supertaça). Fora dos planos do técnico Anatoliy byshovets, Yevseyev regressa ao Torpedo em 2007, fazendo vinte jogos.

Assina com o Saturn, clube da região metropolitana de Moscou, em agosto do mesmo ano. Em três temporadas e meia, foram 48 partidas e três gols marcados. Com a falência do Saturn no final de 2010, fica desempregado até abril de 2011, quando assina com o Torpedo Zhodino, onde encerraria a carreira pela primeira vez, em novembro do mesmo ano.

Porém, o jogador ensaia uma volta aos gramados com a camisa do Arsenal Tula, na terceira divisão russa, e também joga algumas partidas pelo Olimpic Mytishchi, onde encerra de vez a carreira aos 36 anos. Desde junho de 2013, Yevseyev é auxiliar-técnico do Tekstilshchik Ivanovo, equipe da terceira divisão russa (Zona Oeste).

Seleção Russa
Sua estreia pela Seleção Russa veio em março de 1999, contra Andorra. Em vinte jogos disputados até 2005, marcou um único gol, contra o País de Gales, pelo playoff de classificação da Eurocopa de 2004 - a comemoração dele gritando palavrões frente a uma câmera de televisão chamou a atenção da mídia.

A Euro 2004 foi o único torneio internacional disputado por Yevseyev - a Rússia não se classificara para a Eurocopa de 2000 e acabou esnobado por Oleg Romantsev para a Copa de 2002.

Títulos
  Campeonato Russo: 6 (1996, 1997, 1998, 1999, 2002 e 2004)
  Copa da Rússia: 3 (1999, 2000, 2001)
  Supercopa da Rússia''': 1 (2003)

Links
 Perfil em Ogol
 Estatísticas de Yevseyev - NationalFootballTeams 

Yevseyev, Vadim
Jogadores da Eurocopa de 2004
Futebolistas do FC Torpedo Moscou
Futebolistas do Lokomotiv Moscou
Futebolistas do Spartak Moscovo
Futebolistas do Futbolniy Klub Saturn Ramenskoye
Naturais de Mytishchi